Abu Ghazaleh oder Abu-Ghazaleh ist der Familienname folgender Personen:

 Talal Abu-Ghazaleh (* 1938), jordanischer Unternehmer
 Tamer Abu Ghazaleh (* 1986), ägyptisch-palästinensischer Komponist, Sänger und Musiker

Siehe auch:
 Talal-Abu-Ghazaleh-Organisation, arabische Unternehmensgruppe